La palabra Village hace referencia a varios artículos en la Wikipedia:

Lugares 
 Village-Neuf, localidad y comuna en Alsacia.
 Village of Mexico (Nueva York).
 Village of the Branch, villa en el estado de Nueva York, Estados Unidos.
 Village Recoleta, complejo de salas cinematográficas en Buenos Aires.

Música y cine 
 Village People, grupo musical.
 Village Roadshow Pictures, productora de cine.
 Village Vanguard, club de jazz en Nueva York.